The Bells () — девятый сольный студийный альбом американского музыканта Лу Рида, выпущенный в апреле 1979 года на лейбле Arista.

Производство 
Альбом был записан Лу Ридом в период непродолжительного сотрудничества с музыкантом Нилсом Лофгреном, выступившим соавтором и композитором нескольких песен. Рид, в свою очередь, был вовлечён в производство выведшего в том же 1979 году альбома Лонгфрена Nils. Ряд совместно написанных музыкантами композиций был позже включён в альбом Лонгфрена Blue with Lou (2019).

Как предыдущие альбомы Рида, Street Hassle (1978) и Live: Take No Prisoners (1978), запись  The Bells была произведена при помощи бинауральной технологии .

Список композиций

Примечания

Литература 
  via 

Альбомы Лу Рида
Альбомы, спродюсированные Лу Ридом
Альбомы Arista Records